Konnektor steht für:
 logische Konstanten, die in der Logik Aussagen miteinander verbinden, siehe Junktor
 Konnektor (Grammatik), Wort zur Verbindung von Teilsätzen oder Sätzen 
 Konnektor (UML), ein Modellelement in der UML
 Konnektor (Informationstechnik), Funktionseinheit eines Virtual-Private-Network-Routers
 Konnektor (Medizintechnik), in der Medizintechnik das Anschlusselement für Katheter
 Konnektor (Zahntechnik), in der Zahntechnik einen Verbinder einer mehrgliedrigen Gerüstkonstruktion
 Steckverbinder in der Elektrotechnik, hauptsächlich Koaxialstecker in der Hochfrequenztechnik

Siehe auch:
 Konnektiv (Begriffsklärung)
 Interkonnektor, ein Übergabepunkt bzw. eine Leitung über Ländergrenzen hinweg, hauptsächlich bei Stromnetzen, auch bei Gasleitungen
 Q-Connector